Лупий — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Лупий, Олесь Васильевич (1938—2022) — украинский поэт, прозаик, драматург, сценарист.
 Лупий, Ярослав Васильевич (род. 1946) — советский кинорежиссёр и сценарист, народный артист Украины.